Jacek Świątkowski (ur. 1963) – polski matematyk
 Jacek Świątkowski – polski instruktor dalekowschodnich sztuk walki